Predești ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Predești (Dolj), Gemeinde im Kreis Dolj
 Predești (Prahova), Dorf im Kreis Prahova
 Predești (Vâlcea), Dorf im Kreis Vâlcea